

Lokalizacje

Niemcy 
 Haidhof – dzielnica Deggendorfu
 Haidhof – dzielnica Waldmünchen
 Maxhütte-Haidhof – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf

Zobacz też 
 Heidhof